Giant Dipper ist der Name mehrerer Achterbahnen:

Giant Dipper (Belmont Park)
Giant Dipper (Santa Cruz Beach Boardwalk)